GR-A1 steht für:
 Autobahn 1 (Griechenland) 
 Attika (griechische Region), ehemaliger ISO-3166-2-Code einer griechischen Präfektur

GRA1